Піпін — ім'я правителів з династії Піпінідів-Каролінгів.
 Піпін Ланденський — мажордом Австразії.
 Піпін Герістальський — мажордом Австразії.
 Піпін Короткий — мажордом, король франків. 
 Піпін Італійський —  король лангобардів. 
 Піпін I — король Аквітанії.
 Піпін II Молодший — король Аквітанії.